Поставеният под номер 1 Рафаел Надал защитаваше титлата си, но загуби на 1/8 финал от Робин Сьодерлинг.

Поставени тенисисти 
  Рафаел Надал (осминафинал)
  Роджър Федерер (шампион)
  Анди Мъри (четвъртфинал)
  Новак Джокович (3 кръг)
  Хуан Мартин дел Потро (полуфинал)
  Анди Родик (осминафинал)
  Жил Симон (3 кръг)
  Фернандо Вердаско (3 кръг)
  Жо-Вилфрид Цонга (осминафинал)
  Николай Давиденко (четвъртфинал)
  Гаел Монфис (четвъртфинал)
  Фернандо Гонзалес (полуфинал)
  Марин Чилич (осминафинал)
  Давид Ферер (3 кръг)
  Джеймс Блейк (1 кръг)
  Томи Робредо (четвъртфинал)
  Станислас Вавринка (3 кръг)
  Радек Щепанек (3 кръг)
  Томаш Бердих (1 кръг)
  Марат Сафин (2 кръг)
  Дмитрий Турсунов (1 кръг)
  Марди Фиш (1 кръг)
  Робин Сьодерлинг (финал)
  Юрген Мелцер (1 кръг)
  Игор Андреев (3 кръг)
  Иво Карлович (1 кръг)
  Райнер Шютлер (1 кръг)
  Фелисиано Лопес (2 кръг)
  Филип Колшрайбер (осминафинал)
  Виктор Ханеску (осминафинал)
  Николас Алмагро (3 кръг)
  Пол-Анри Матийо (3 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция